Фёдор Ко́лесов:
 Колесов, Фёдор Иванович (1891—1940) — советский государственный и партийный деятель.
 Колёсов, Фёдор Илларионович (1899—1990) — советский новатор производства и государственный деятель, председатель Чкаловского облисполкома (1939—1940).